Барвінковий провулок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Барвінковий провулок — провулок у місті Суми.

 Барвінковий провулок — зниклий провулок у місті Київ, існував у місцевості Пріорка.

Провулки